ZTM puede referirse a:
 Aeropuerto de Shamattawa, un aeropuerto situado en Manitoba (Canadá) cuyo código IATA es ZTM;
 Zona de transferencia de masa (véase transferencia de masa);
 Zona de transición mexicana, un área biogeográfica.